Pendleton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pendleton House (Ohio County, Kentucky), ID-Nr. 73000827
 Pendleton House (Pendleton County, Kentucky), ID-Nr. 83002856